Manad ist der Name von:
 Ziri ibn Manad († 971), Begründer der Ziridendynastie im Maghreb

MA-NAD steht für:
 , ISO-3166-2-Code der marokkanischen Provinz

MANAD